Enearmij kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Enkaumij, ö, Ebon, 
 Anearmej (ö i Marshallöarna, Ailuk), 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar